A competição masculina do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi realizada no dia 23 de outubro no Terminal Marítimo API, em Puerto Vallarta, no México.

Calendário 
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados 

Masculino